Hokejski klub Zagreb je hokejski klub iz Zagreba.

Klupsko sjedište je na adresi Zagorska 5, Zagreb.

Klupski uspjesi

Vanjske poveznice 

Zagreb
Šport u Zagrebu